Libanotis riviniana är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Antonio Scopoli. Libanotis riviniana ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
riviniana